Racławice (gemeente), powiat Miechowski, Klein Polen
 Racławice (powiat Gorlicki), Klein Polen, in de gemeente Biecz
 Racławice (Powiat Krakowski), Klein Polen, in de gemeente Jerzmanowice-Przeginia